Max (fadista) — cantor português de origem madeirense Maximiano de Sousa
 Max (filme) — filme de 2015
 MAX (banda) — girl group japonesa
 MAX (Marvel) — linha editorial da Marvel Comics destinada a um público adulto

Personagens 
 Max (Disney) — filho do Pateta no desenho A Turma do Pateta
 Max Steel — protagonista e série de animação
 Max — personagem do anime e manga Beyblade

Outros 
 Cinemax — canal de televisão norte-americano
 Max (canal de televisão) — canal de televisão norte-americano
 MAX232 — circuito integrado

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos